Drouais, région naturelle située autour de la ville de Dreux (dont le gentilé est également Drouais), aux confins de la Normandie et de l'Île-de-France.
 Une dynastie de peintres français :
 Jean Drouais
 Hubert Drouais (1699-1767), fils du précédent, portraitiste et miniaturiste
 François-Hubert Drouais dit Drouais le fils (1727-1775), fils du précédent, portraitiste,
 Jean-Germain Drouais (1763-1788), fils du précédent, peintre de l'école de Jacques Louis David, mort à vingt-cinq ans.